Die ATP Studena Croatia Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 26. Juli bis 1. August 2010 in Umag stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Los Angeles das Farmers Classic sowie in Gstaad die Allianz Suisse Open Gstaad gespielt, die genau wie die ATP Studena Croatia Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Nikolai Dawydenko, der in diesem Jahr bereits im Viertelfinale gegen Juan Ignacio Chela ausschied. Im diesjährigen Finale siegte Juan Carlos Ferrero gegen Potito Starace in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4. Damit gewann Ferrero nach den Siegen in Costa do Sauípe und Buenos Aires den dritten Titel des Jahres sowie 15. Titel seiner Karriere. Im Doppel waren František Čermák und Michal Mertiňák die Titelverteidiger. Im Finale unterlagen die Vorjahressieger ihren tschechisch-slowakischen Landsmännern Leoš Friedl und Filip Polášek in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4. Die beiden gewannen ihren einzigen gemeinsamen Doppeltitel. Außerdem war es Friedls letzter Titel vor seinem Karriereende. Polášek gewann seinen vierten Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.500 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 24. bis 26. Juli 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 27 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Umag